

Sigle
Nuclei militari di protezione

Codici 
 NMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Moon (Australia)
 nmp – codice ISO 639-3 della lingua nimanbur